Donaucupen 1958 var en inofficiell upplaga av Mitropacupen. Detta var enda gången som turneringen hette Donaucupen.

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1958